Bethanie Mattek-Sands és Mike Bryan voltak a címvédők, de 2016-ban nem indultak ebben a kategóriában. A győzelmet a svájci Martina Hingis és az indiai Lijendar Pedzs párosa szerezte meg. E győzelmükkel vegyes párosban karrier Grand Slamet értek el. Ez volt Martina Hingis huszonkettedik Grand Slam tornagyőzelme, amelyek közül ötöt vegyes párosban szerzett.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
 Sorsolási tábla

V2